Letjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Letjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (3,8 ha)
Letjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Letjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (5,56 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn